Dagmar Andreasen er navnet på flere personer:

 Dagmar Andreasen (skuespiller) (1910-1991) – dansk skuespiller, forfatter og fagforeningskvinde
 Dagmar Andreasen (politiker) (1920-2006) – dansk fabrikant og politiker, medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre